Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Minimes (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence dans le quartier concerné d’un couvent des frères ‘Minimes’, nom populaire des membres de l'Ordre des Minimes, fondé par saint François de Paule.

Rue des Minimes (Minimenstraat) et 'Petite rue des Minimes' (Korte Minimenstraat), à Bruxelles.
 Cour des Minimes, à Liège.

Rue des Minimes, au Mans ;
 Rue des Minimes, à Orléans ;
 Avenue et rue des Minimes, à Paris ;
 Rue des Minimes, à Rouen ;
 Avenue et boulevard des Minimes, à Toulouse ;
 Rue des Minimes, à Tours.
 Rue des Minimes, à Rennes.

Voir aussi 
 

Minimes Rue